Der Landvogt von Aarberg wurde ab 1376 durch den Grossen Rat der Stadt Bern gewählt.

Literatur 
 
Hans Jacob Leu: Allgemeines Helvetisches, Eydgenössisches Oder Schweitzerisches Lexicon, Band 1, Zürich, 1747, S. 318–319. Google books

!Landvogte
Aarberg
!Aarberg, Landvogte